Kings Canyon steht für folgende Täler:

 Kings Canyon (Kalifornien) in der Sierra Nevada, Vereinigte Staaten
 Kings Canyon (Australien) im Watarrka-Nationalpark, Northern Territory